Separação de misturas
Ensaio de peneiramento
Peneira molecular
Peneira (futebol)
Coador

Desambiguações de ciências